Кубок наций ОФК 2004 был 7-м розыгрышем чемпионата Океании по футболу, он (за исключением финала) выполнял также функцию второго этапа  Чемпионата мира по футболу 2006 в Океании. Групповой этап турнира был разыгран в Аделаиде (Австралии) с 29 мая по 6 июня 2004 года, а финальные матчи были сыграны 9 и 12 октября 2004 года.

Отборочный турнир

Стадионы

Групповой этап 

  и  вышли в третий этап отборочного турнира Чемпионата мира 2006 года.

Финальный этап

Ссылки 
 Кубок наций ОФК 2004 на RSSSF

2004 год в футболе
Кубок наций ОФК
Чемпионат мира по футболу 2006
2006